Desmos är ett släkte av kirimojaväxter. Desmos ingår i familjen kirimojaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kirimojaväxter
Desmos